|-
| 165501 - ||  || 26 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165502 - ||  || 31 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165503 - ||  || 31 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165504 - ||  || 27 ianuarie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 165505 - ||  || 26 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165506 - ||  || 21 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165507 - ||  || 1 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165508 - ||  || 1 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165509 - ||  || 1 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165510 - ||  || 1 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165511 - ||  || 1 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165512 - ||  || 1 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165513 - ||  || 1 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165514 - ||  || 1 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165515 - ||  || 1 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165516 - ||  || 1 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165517 - ||  || 1 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165518 - ||  || 1 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165519 - ||  || 1 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165520 - ||  || 2 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165521 - ||  || 2 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165522 - ||  || 3 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165523 - ||  || 3 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165524 - ||  || 1 februarie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 165525 - ||  || 1 februarie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 165526 - ||  || 1 februarie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 165527 - ||  || 1 februarie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 165528 - ||  || 2 februarie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 165529 - ||  || 13 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165530 - ||  || 13 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165531 - ||  || 15 februarie 2001 || Nogales || 
|-
| 165532 - ||  || 13 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165533 - ||  || 13 februarie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 165534 - ||  || 13 februarie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 165535 - || 2001 DZ || 16 februarie 2001 || Nogales || 
|-
| 165536 - ||  || 16 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165537 - ||  || 16 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165538 - ||  || 16 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165539 - ||  || 17 februarie 2001 || Nogales || 
|-
| 165540 - ||  || 16 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165541 - ||  || 16 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165542 - ||  || 17 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165543 - ||  || 17 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165544 - ||  || 17 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165545 - ||  || 19 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165546 - ||  || 19 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165547 - ||  || 19 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165548 - ||  || 19 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165549 - ||  || 19 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165550 - ||  || 19 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165551 - ||  || 19 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165552 - ||  || 19 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165553 - ||  || 19 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165554 - ||  || 19 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165555 - ||  || 19 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165556 - ||  || 19 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165557 - ||  || 19 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165558 - ||  || 17 februarie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 165559 - ||  || 16 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165560 - ||  || 16 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165561 - ||  || 17 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165562 - ||  || 16 februarie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 165563 - ||  || 16 februarie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 165564 - ||  || 19 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165565 - ||  || 19 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165566 - ||  || 26 februarie 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 165567 - ||  || 22 februarie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 165568 - ||  || 22 februarie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 165569 - ||  || 20 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165570 - ||  || 20 februarie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 165571 - ||  || 20 februarie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 165572 - ||  || 17 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165573 - ||  || 16 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165574 Deidre ||  || 16 februarie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 165575 - ||  || 20 februarie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 165576 - ||  || 16 februarie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 165577 - || 2001 EA || 2 martie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 165578 - ||  || 3 martie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 165579 - ||  || 2 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 165580 - ||  || 2 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 165581 - ||  || 15 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165582 - ||  || 3 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165583 - ||  || 15 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 165584 - ||  || 15 martie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 165585 - ||  || 15 martie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 165586 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165587 - ||  || 20 martie 2001 || Eskridge || 
|-
| 165588 - ||  || 19 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 165589 - ||  || 21 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 165590 - ||  || 19 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165591 - ||  || 19 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165592 - ||  || 20 martie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 165593 - ||  || 22 martie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 165594 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165595 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165596 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165597 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165598 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165599 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 165600 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-